Мужская сборная Австрии по кёрлингу — представляет Австрию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Австрии (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 1986—1989, 1991, 1995—1996, 2002, 2016—2017 сборная Австрии выступала в дивизионе «А», в 1981—1984, 1990, 1992—1994, 1997—2001, 2003—2015, 2018—2022 в дивизионе «В». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

См. также 
 Женская сборная Австрии по кёрлингу
 Смешанная сборная Австрии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Австрии по кёрлингу

Ссылки 
 Австрия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Австрии

Австрия
Кёрлинг в Австрии
Кёрлинг